Określenie Lego Batman odnosi się do dwóch pojęć:
 Lego Batman – zestawy klocków Lego oparte na postaci Batmana
 Lego Batman: The Video Game – gra komputerowa, w której występują postacie z serii zabawek Lego Batman
 Lego Batman: Film – film

Zobacz też 
 Lego Star Wars: The Video Game